Garanti Koza WTA Tournament of Champions 2014 – tenisowy turniej WTA z cyklu WTA Tournament of Champions rozgrywany w dniach 28 października–2 listopada 2014 roku w Sofii na kortach twardych w hali o puli nagród 750 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych udział brało sześć zwyciężczyń zawodów kategorii WTA International Series z kończącego się sezonu oraz dwie zawodniczki z dzikimi kartami. Tenisistki rywalizowały w dwóch grupach po cztery osoby. Dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansowały do półfinałów, a ich zwyciężczynie grały o trofeum.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Zawodniczki rezerwowe

Faza grupowa

Grupa Serdika

Grupa Sredets

Faza pucharowa

Pula nagród

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Bułgarii